Arnt est un prénom masculin, similaire à Arndt. Il peut faire référence à:
 Arnt van der Dussen (vers 1417 - vers 1484), un tapissier et marchand brabançon
 Maître Arnt, un peintre et sculpteur de la région du Rhin inférieur actif de 1460 à 1492 environ

C'est aussi un nom de famille porté par:
 Charles Arnt (1906-1990), un acteur américain

Voir aussi 
 ARNt, une abréviation pour Acide ribonucléique de transfert

Homonymie de prénom